Portret damy – powieść Henry'ego Jamesa
 Portret damy – film z 1996 roku w reżyserii Jane Campion